Ростино () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Валле-ди-Ростино — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика. 
 Кастелло-ди-Ростино — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика.